Ciechanów – miasto w województwie mazowieckim
 Ciechanów – gmina wiejska w województwie mazowieckim, w powiecie ciechanowskim
 Ciechanów – dawna gromada w powiecie ciechanowskim w woj. warszawskim
 Ciechanów – wieś w województwie dolnośląskim, w powiecie górowskim, w gminie Jemielno
 Ciechanów – stacja kolejowa w Ciechanowie, w województwie mazowieckim

Zobacz też 
 Ciechanów Miasto
 Powiat ciechanowski